Veyrières – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.
 Veyrières – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.